Yerba de la golondrina puede referirse a:
 El nombre común de la planta Polygonum aviculare.
 El nombre común de la planta Salvia verbenaca.